Пак Чинён или Пак Чин Ён:
 Пак Чин Ён — южнокорейский продюсер, певец, глава агентства по поиску талантов JYP Entertainment.
 Пак Чинён (певец, 1994) — южнокорейский певец, участник бой-бэнда GOT7.